Dori kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Dori (vattendrag i Afghanistan), Kandahar,

Burkina Faso 

 Dori, regionhuvudort, Sahel, Province du Séno, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar